Mangghystaw (Маңғыстау) är en provins i sydvästra Kazakstan med en yta på 156 600 km² och 331 900 invånare (2005). Provinshuvudstad är Aktau.

Externa länkar 

Kazakstans provinser